Riot Act — сьомий студійний альбом американського гурту Pearl Jam виконаний у стилі гранж, виданий 12 листопада 2002 року на Epic Records.

Відгуки критиків 
Riot Act отримав загалом сприятливі відгуки від музичних критиків відповідно до Metacritic, де він має рейтинг 73% на основі 20 відгуків. NME дав Riot Act восемь из десять. Рецензент Луи Пэттисон заявив, що «Riot Act є звуком гурту. Вони все ще заслуговують вашої уваги». Q дав альбому три з п'яти зірок. Журнал назвав його «Дорослою рок-платівкою, в якій нюанс успішніше пихатості».

Трек-лист 
 «Can't Keep» — 3:39
 «Save You» — 3:50
 «Love Boat Captain» — 4:36
 «Cropduster» — 3:51
 «Ghost» — 3:15
 «I Am Mine» — 3:35
 «Thumbing My Way» — 4:10
 «You Are» — 4:30
 «Get Right» — 2:38
 «Green Disease» — 2:41
 «Help Help» — 3:35
 «Bu$hleaguer» — 3:57
 «1/2 Full» — 4:10
 «Arc» — 1:05
 «All or None» — 4:37

Джерела 
 Riot Act  allmusic
 Riot Act  last.fm

Грандж-альбоми
Альбоми Pearl Jam
Музичні альбоми 2002
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Epic Records
Платинові музичні альбоми
Рок-альбоми